Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1992 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1991/92, 32-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 6 мая на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне. В матче встретились немецкий «Вердер» и французский «Монако».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1991/1992

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1992
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1992 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1992
Кубок обладателей кубков УЕФА 1992
Международные спортивные соревнования в Лиссабоне
События 6 мая
Международные соревнования по футболу в Португалии
Спорт в Португалии в 1992 году
Спорт в Германии в 1992 году
Спорт во Франции в 1992 году